

События 

 5 июля — отшельник Пьетро дель Мурроне избирается папой римским под именем Целестина V.
 12 сентября — денежная реформа в государстве Хулагуидов. В Тебризе пущены в обращение бумажные деньги (чау) по китайскому образцу. Эксперимент проваливается, и спустя два месяца правительству приходится разрешить использование монет.
 Осень — В ответ на действия новых королевских администраторов в северном и западном Уэльсе Мадог ап Лливелин ведёт восстание против своих английских повелителей.
 13 декабря — Целестин V подписывает акт об отставке, составленный кардиналом Бенедетто Каэтани, который 24 декабря становится папой Бонифацием VIII (до 1303 года).
 Началась Англо-французская война (1294—1298).
 Шотландский король Иоанн I Баллиоль отказался предоставить поддержку английскому королю Эдуарду I Длинноногому в войне с Францией, нарушив свои вассальные обязательства.
 Францисканец Джованни Монтекорвино прибывает в Ханбалык.
 Битва при Ладжаццо.
Соправителем Андроника II стал его сын Михаил IX Палеолог (до 1320).
 Андрей Александрович Городецкий получил от хана Тохты ярлык на великое княжение на Руси. Его брат, Дмитрий Александрович Переяславский, вынужден был уступить. Вскоре он умер, возвращаясь в Переславль.
 Умер великий монгольский хан и первый император династии Юань Хубилай. Его преемником стал Тэмур.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1294 году
 18 июня — Карл IV, король Франции (1322—1328).
 Гуго V Бургундский, герцог Бургундии (1306—1315), титулярный король Фессалоник (1306—1313).

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1294 году
 2 февраля — Людвиг II Строгий, герцог Баварии (1253—1294).
 18 февраля — Хубилай, великий хан Монгольского государства (с 1260 года), основатель династии Юань.
 3 мая, Лёвен — Жан I Победитель, герцог брабантский (1268—1294).
 Дмитрий Александрович, великий князь владимирский (1276—1281, 1283—1294).
 Дмитрий Борисович, князь Ростовский (1278—1286, 1288—1294), Углицкий (1285—1288)
 Раббан Саума, всеобщий периодевт несторианской церкви, посол ильхана Аргуна в Европу (1287—1288).
 Брунетто Латини, флорентийский философ и государственный деятель.
 , дайвьетский принц (Вьетнам).

См. также